Хруничев — фамилия; имеет женскую форму Хруничева.
 Хруничев, Михаил Васильевич (1901—1961) — советский государственный деятель, организатор производства. Герой Социалистического Труда.
 Хруничев, Юрий Андреевич (1926—1998) — советский учёный, педагог, специалист по электровакуумным приборам.
 См. также 
 НПЦ имени М. В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности.